Эмильцин ( ) — деревня в Польше, в гмине Ополе-Любельске, Опольского повята, Люблинского воеводства.

Расположена примерно в 6 км к востоку от г. Ополе-Любельске и в 40 км к западу от столицы воеводства Люблина.

Население — 221 человек (2011).

В Эмильцине установлен памятник в честь предполагаемого посещения деревни инопланетянами. Надпись на нём гласит, что в мае 1978 года здесь приземлился НЛО, но истина эта должна удивить жителей в будущем.

Ссылки 
 Emilcin na mapie Targeo
 Сайт Emilcin.com

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Опольского повята (Люблинское воеводство)